Cannon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles H. Cannon
 Herbert Graham Cannon
 Paul Francis Cannon